Merești se poate referi la:
 Transilvania
 Comuna Merești, Harghita
 Merești, sau: Poiana Mărului (), Harghita
 Râul Merești, un afluent al râului Homorodul Mic, județului Brașov și Harghita
 Moldova
 Merești, Suceava

Vezi și 
 Măr (dezambiguizare)
 Măru (dezambiguizare)
 Mereni (dezambiguizare)
 Merișor (dezambiguizare)
 Merișoru (dezambiguizare)
 Merișani (dezambiguizare)
 Almaș, Almașu

Toponime românești